Гиоргобиани () — грузинская (сванская) фамилия.

 Известные носители
 Гиоргобиани, Давид Будуевич (род. 1955) — советский актёр.
 Гиоргобиани, Илья Дмитриевич (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гиоргобиани, Николай Бадриевич (род. 1997) — российский футболист, полузащитник.
 Гиоргобиани, Рамаз Дутуевич (1946—1995) — советский актёр, сценарист и кинорежиссёр, лауреат Государственной премии СССР (1985).